Het ATP-toernooi van Dubai 2005 (met de officiële naam Dubai Tennis Championships) vond plaats van 21 tot en met 27 februari 2005. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai